Большая Пионерская улица — название улиц в разных городах Российской Федерации.

 Большая Пионерская улица — улица в Москве;
 Большая Пионерская улица — улица в городе Остров (Псковская область);
 Большая Пионерская улица — улица в Томске (Тимирязевское);
 Большая Пионерская улица — улица в селе Хопёрское (Балашовский район Саратовской области).

См. также 
 Малая Пионерская улица;
 Пионерская улица.